Arracacia viscidula är en flockblommig växtart som beskrevs av Per Axel Rydberg. Arracacia viscidula ingår i släktet Arracacia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
viscidula